Vriesdrogen of lyofilisatie is een techniek waarbij water uit een product wordt verwijderd door het eerst te bevriezen en dan in zeer droge lucht of in vacuüm te laten verdampen (sublimatie). Het kan bijvoorbeeld toegepast worden bij
 het conserveren of produceren van voedingsmiddelen of farmaceutische producten (geneesmiddelen), zie vriesdrogen (conservering)
 een alternatieve wijze van lijkbezorging, zie cryomatie